Джорхат:

 Джорхат — город в индийском штате Ассам. 
 Джорхат — округ в индийском штате Ассам.